Psychonaut může označovat:

 psychedelickou metodologii psychonautika
 rockovou skupinu Psychonaut
 herní sérii Psychonauts